L'US Open féminin 2017 est l'édition 2017 de l'US Open qui se déroule à l'université Drexel à Philadelphie du 7 au .

Les deux récentes finalistes du Netsuite Open sont rapidement éliminées (Sarah-Jane Perry au  et Nicol David au ) ainsi que les deux favorites: la tenante du titre Camille Serme et la championne du monde et tête de série  Nour El Sherbini.

Nour El Tayeb remporte la finale face à Raneem El Weleily, son premier titre majeur après un parcours qui la voit battre les ,  et  mondiales. Le même jour, son mari Ali Farag remporte l'édition masculine, premier couple de l'histoire du sport à remporter un titre majeur individuel le même jour.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de , dotation identique à celle de l'édition masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open de squash masculin 2017
 US Open
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
  2017 U.S. Open Presented by Macquarie Investment Management, PSA.

Féminin 2017
PSA World Series 2017
Sport en Pennsylvanie en 2017
Sport aux États-Unis en octobre 2017